De Vlijt (uitgeverij), een Belgische uitgeverij
De Vlijt (steenfabriek), een voormalige steenfabriek te Halsteren
De oude naam van Vliegveld Texel, vanaf 1937

Molens in Nederland:
De Vlijt (Apeldoorn)
De Vlijt (Diever)
De Vlijt (Geffen)
De Vlijt (Koudum)
De Vlijt (Marle)
De Vlijt (Meppel)
De Vlijt (Wageningen)
De Vlijt (Wapenveld)
De Vlijt (Zuidwolde)